Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Fabijanowski – polski leśnik
 Wacław Fabijanowski – polski wojskowy